Das Monte Carlo Classic 2016 fand vom 22. bis 25. November 2016 in Monte Carlo, Monaco, im Stade Louis II statt. Das Squashturnier der Damen war Teil der PSA World Tour der Damen 2016/17 und gehörte zur Kategorie PSA 25.

Vorjahressiegerin war Jenny Duncalf, die nicht erneut antrat. Im Finale setzte sich Victoria Lust gegen Millie Tomlinson mit 9:11, 11:6, 5:11, 11:9 und 11:8 durch.

Das Teilnehmerfeld der Damenkonkurrenz bestand aus 16 Spielerinnen, davon vier Startplätze für Qualifikanten. Per Wildcard erhielt Laura Pomportes einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 25.000 US-Dollar.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour der Damen 2016/17
2016